

Lieux 
 Ox, ancienne commune française de la Haute-Garonne aujourd'hui rattachée à la commune de Muret
 Ox Mountains massif montagneux d'Irlande

Personnages 
 Ox : personnage de fiction de l'univers Saint Seiya par la suite Saint Seiya: Next Dimension

Beaux-arts 
 OX : plasticien français, cofondateur du collectif Les Frères Ripoulin.

Musique 
 Ox : de son vrai nom Samer el Nahhal, bassiste du groupe Lordi
 The Ox : morceau instrumental du groupe britannique The Who
 Cannibal Ox : nom d'un groupe de hip-hop originaire de New York

Divers 
 Le Docteur Ox (opéra-bouffe) : opéra-bouffe
 Le Docteur Ox : nom donné à la fois au titre d'un recueil d'œuvres de Jules Verne, le titre de la première nouvelle de ce recueil
 Une fantaisie du docteur Ox

Code

OX, combinaison des deux lettres O et X, peut faire référence à :
 OX, Orient Thai Airlines, compagnie aérienne thailandaise selon la liste des préfixes IATA des compagnies aériennes